Меррі́-сюр-Іо́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південний схід від Парижа, 110 км на захід від Діжона, 27 км на південь від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 90 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 222,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Меррі-сюр-Іонн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Меррі-сюр-Іонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна